Ruzek, Růžek bzw. Ružek steht für:
 Růžek (Hoheneck), Ortsteil von Nová Ves, Bezirk Liberec, Tschechien

Ruzek, Růžek bzw. Ružek ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ruzek († 1914), deutscher Fußballspieler
 Jiří Růžek (* 1967), tschechischer Fotograf
 Josef Ruzek, auch Josef Ružek, (1834–1891), deutscher Hofkapellmeister
 Maria Ruzek (1864–1914), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Martin Růžek (1918–1995), tschechischer Schauspieler
 Miloslav Růžek (* 1937), tschechischer Saxophonist